Płazy Madagaskaru – przedstawiciele gromady płazów występujący na Madagaskarze. Żyją tam wyłącznie płazy bezogonowe.

Madagaskar zasiedla 369 znanych gatunków płazów (stan na 21.07.2020), uważa się jednak, że żyją tam wciąż liczne nieodkryte jeszcze gatunki. W 2005 roku Madagaskar znalazł się na 12 miejscu w rankingu różnorodności gatunkowej płazów. Natomiast, pod względem różnorodności gatunkowej endemicznych gatunków płazów, wyspa ta znajduje się na 4 pozycji. W 2013 roku liczba opisanych gatunków płazów na Madagaskarze przekroczyła 288, co stanowi wynik 2 razy większy niż 10 lat wcześniej. Przewiduje się, że liczba opisanych malgaskich gatunków płazów podwoi się w najbliższym czasie w związku z dużą liczbą nowo odkrywanych taksonów. Ponadto, dla wielu odkrytych taksonów nie został jeszcze stworzony osobny gatunek.

Znane gatunki zaliczają się do 5 rodzin:
 sitówkowate (11 gatunków)
 mantellowate (227 gatunków)
 wąskopyskowate (129 gatunków)
 Dicroglossidae (1 gatunek)
 Ptychadenidae (1 gatunek).
Prawie wszystkie z nich to endemity. Wyjątki stanowią Ptychadena mascareniensis i Hoplobatrachus tigerinus. 102 gatunkom zagraża wyginięcie, 23 z nich IUCN uważa za gatunki zagrożone krytycznie. Największe zagrożenia to zmiany w środowisku naturalnym z uwagi na wylesianie i ekspansję pól ryżowych i wiosek. W mniejszym wymiarze zagraża im nielegalny handel międzynarodowy.

Wedle danych z 2006, kiedy znano 226 gatunków madagaskarskich płazów, 21 z nich hodowano w ogrodach zoologicznych. Spośród nich tylko jeden gatunek, Mantella aurantiaca ma stworzony program koordynacji hodowli.

Hyperoliidae (sitówkowate)

Mantellidae

Boophinae

Laliostominae

Mantellinae

Microhylidae (wąskopyskowate)

Cophylinae

Dyscophinae

Scaphiophryninae

Dicroglossidae

Ptychadenidae

Przypisy

Bibliografia